Плейфэр — фамилия. Известные носители:
 Плейфэр, Джон (1748—1819) — английский математик, географ и педагог.
 Плейфэр, Уильям Генри (1790—1857) — английский архитектор.
 Плейфэр, Уильям (1759—1823) — английский инженер, политэконом, статистик.